

Pessoas 
 Gary McKinnon
 Marlene Mckinnon
 Angus McKinnon Young

Localidades 
 McKinnon (Wyoming)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos